Coilia är ett släkte av fiskar. Coilia ingår i familjen Engraulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Coilia